Le qualificazioni del singolare del Qatar Total Open 2014 sono state un torneo di tennis preliminare per accedere alla fase finale della manifestazione. I vincitori dell'ultimo turno sono entrati di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di uno o più giocatori aventi diritto a questi sono subentrati i lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Giocatrici

Teste di serie 

  Cvetana Pironkova (qualificata)
  Hsieh Su-wei (qualificata)
  Nadia Petrova (qualificata)
  Petra Martić (qualificata)
  Mirjana Lučić-Baroni (qualificata)
  Zarina Dijas  (primo turno, ritirato)
  Alla Kudrjavceva (qualificata)
  Maryna Zanevs'ka (qualificata)

 Tadeja Majerič (ultimo turno) 
 Vera Duševina  (primo turno) 
 Claire Feuerstein (ultimo turno) 
 Aleksandra Panova (primo turno) 
 Petra Cetkovská (qualificata) 
 Mathilde Johansson (ultimo turno) 
 Alexandra Dulgheru (ultimo turno) 
 Kristýna Plíšková (ultimo turno)

Qualificate

  Cvetana Pironkova
  Hsieh Su-wei
  Nadia Petrova
  Petra Martić

 Mirjana Lučić-Baroni 
 Petra Cetkovská 
 Alla Kudrjavceva 
 Maryna Zanevs'ka

Tabellone qualificazioni

1ª sezione

2ª sezione

3ª sezione

4ª sezione

5ª sezione

6ª sezione

7ª sezione

8ª sezione

Collegamenti esterni 
 

Qatar Total Open 2014
WTA Tour 2014